Por revolución cultural puede entenderse:

Revolución Cultural, un proceso político-cultural dirigido por el gobierno de la China maoísta.
Revolución Cultural de Libia, fue un período de cambio político y social en Libia bajo el régimen de Muamar el Gadafi.
Revolución Cultural en la Unión Soviética.Revolución Cultural iraní.